Stash Box — другий міні-альбом американського реп-рок гурту Kottonmouth Kings, виданий лейблами Capitol Records і Subnoize Records 1999 року. Звукорежисери, зведення: Філ Кеффел, Geetus, Меллоу Б. Делір.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Kottonmouth Kings
Англомовні музичні альбоми